Chemla est un nom de famille d'origine tunisienne, porté notamment par :
 Patrice chemla
(1973), meilleur acteur français, magicien;
 Félix Chemla Lamèch (1894-1962), météorologue et sélénographe français ;
 Jacob Chemla (1858-1938), céramiste tunisien ;
 Judith Chemla (1985-), actrice française ;
 Karine Chemla (1957-), mathématicienne française ;
 Laurent Chemla (1964-), informaticien et entrepreneur français ;
 Lucette Valensi née Chemla (1936-), historienne française, petite-fille de Jacob Chemla ;
 Marius Chemla (1927-2005), universitaire français ;
 Paul Chemla (1944-), bridgeur français.

Patronyme séfarade